Дестунис — фамилия греческого происхождения. Известные носители:

 Дестунис, Гавриил Спиридонович (1818—1895) — российский историк и филолог, сын С. Ю. Дестуниса.
 Дестунис, Надежда Александровна (урождённая Крылова; 1827—1866) — российская писательница.
 Дестунис, Спиридон Юрьевич (1782—1848) — российский переводчик и эллинист, отец Г. С. Дестуниса.